Па́ркконен () — финская фамилия. Известные носители:

 Паркконен, Пете (род. 1964) — финский музыкант.
  (род. 1953) — финский музыкант.